Le nom Gutenberg est un patronyme d'origine allemande, porté notamment par l'inventeur de l'imprimerie en Europe.

Patronyme 

 Johannes Gutenberg (vers 1400-1468), imprimeur de la Renaissance, inventeur de l'imprimerie en Europe.
 Beno Gutenberg (1889-1960), géologue allemand.

Dérivés 
Gutenberg est aussi un nom donné :
 en l'honneur de Johannes Gutenberg :
 à la série télévisée Le Gutenberg ;
 à la Bible de Gutenberg ;
 au Musée Gutenberg à Fribourg, en Suisse ;
 au Projet Gutenberg, projet de diffusion de livres sur Internet ;
 à GUTenberg, groupe francophone des utilisateurs de TeX ;
 à Gutenberg, cratère d'impact lunaire ;
 aux  ;
 au Gutenberg-Marathon, un marathon couru à Mayence.
 en l'honneur de Beno Gutenberg :
 à la discontinuité de Gutenberg (limite manteau-noyau) ;
 à la loi de Gutenberg-Richter.

Toponyme 

Localités :
 Gutenberg, une municipalité allemande (Rhénanie-Palatinat) ;
 Gutenberg an der Raabklamm, une commune autrichienne ;
Odonymes :
 Gutenberg tér, une place située à Budapest ;
 la place Gutenberg à Strasbourg ;
 la rue Gutenberg à Strasbourg ;
 l'ancienne rue Gutenberg (ancienne) qui était située dans le  (1881-1891)  ;
 la rue Gutenberg située dans le  arrondissement de Paris) (depuis 1904).